

Patronyme 
 Caius Oppius Sabinus, sénateur romain du .
 Caius Oppius, tribun de la plèbe romain en 215 av. J.-C., qui institue la loi Oppia.
 Caius Oppius, auxiliaire de Jules César et historien romain, du .
 Spurius Oppius Cornicen, homme politique de romain, entre 450 et 449 av. J.-C.

Toponymes 
 Oppius (en latin Oppius Mons, en italien : Colle Oppio), élévation d'une des sept collines de Rome, l'Esquilin.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme